Шахабуддин Ахмед (; ) — политический и государственный деятель Бангладеш.

Биография 
Родился в округе Нетрокона (ныне — Бангладеш), окончил университет Дакки со степенью бакалавра экономики (1951) и международных отношений. В 1990 занимал должность председателя Верховного суда Бангладеш и 6 декабря 1990, после отставки президента Х. М. Эршада стал исполняющим обязанности президента страны (днём ранее был назначен на должность вице-президента). Между ведущими политическими партиями Бангладеш была достигнута договорённость, что Шахабуддин Ахмед будет возглавлять временное правительство страны до проведения свободных выборов президента. В должности исполняющего обязанности президента Шахабуддин Ахмед распорядился арестовать бывшего президента Эршада, и последний находился в заключении с 1991 по 1996.

В сентябре 1991 в Бангладеш прошёл конституционный референдум, по итогам которого было решено перейти от президентской к парламентской форме правления, поэтому следующий президент страны Абдур Рахман Бисвас был избран уже парламентом Бангладеш, а Ш. Ахмед ушёл с поста и. о. президента 10 октября 1991, вернувшись к обязанностям председателя Верховного суда, которые исполнял до ухода в отставку в 1995.

23 июля 1996 Шахабуддин Ахмед был избран президентом Бангладеш (принял присягу 9 октября) и находился в этой должности до 2001. После завершения президентского срока полностью отошёл от участия в политической жизни.

Семья 
Был женат на Ановаре Бегум, у них два сына и три дочери.

Примечания 

|-

|-

Политики XX века
Политики XXI века
Правители XX века
Правители XXI века
Президенты Бангладеш
Вице-президенты Бангладеш